Arcey (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Arcey (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté